Aleurina — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1898 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 21.11.2019 налічує 29 видів роду Aleurina:

Примітки

Джерела 
 Massee, G.E. 1898. Fungi exotici, I. Bulletin of Miscellaneous Informations of the Royal Botanical Gardens Kew. 1898:113-136 — P.131

Посилання 
 

Роди грибів
Піронемові